Волжск — топоним.

Россия 
 Волжск — город в Марий Эл.
 Волжск — станция Казанского региона Горьковской железной дороги, расположена в городе Волжск Марий Эл.